

Armamenti 
 L7 – variante britannica della mitragliatrice per impiego generale (GPMG) FN MAG, di costruzione belga.

Astronomia 
 L7 – sottoclasse della classificazione stellare

Codici 
 L7 – codice vettore IATA di Laoag International Airlines e Linea Aerea SAPSA

Musica 
 L7 – gruppo musicale grunge e riot grrrl
 L7 – album discografico delle L7 del 1988
 ElleSette – tour di Luciano Ligabue del 2007